Plaats in Indonesië
 Tanjung Pinang (Jambi Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Pinang (stad), hoofdstad en regentschap van de provincie Riouwarchipel
 Tanjung Pinang (Merapi Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Pinang I, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Pinang II, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra